Sägekanal ist ein Gewässername:

 Sägekanal (Josbach), Kanal links des Josbachs (zur Langenordnach, zur Wutach) am Urishof von Jostal, Stadtteil Titisee, Titisee-Neustadt, Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald, Baden-Württemberg
 Sägekanal (Neckar), Kanal links des Neckars beim Wohnplatz Säge, Stadtteil Mühlen am Neckar, Horb am Neckar, Landkreis Freudenstadt, Baden-Württemberg
 Sägekanal (Rot), Kanal links der Rot (zur Donau) bei Unterholzheim, Ortsteil Oberholzheim, Gemeinde Achstetten im Landkreis Biberach, Baden-Württemberg
 Sägekanal (Stockacher Aach) – zwei Zuflüsse der Stockacher Aach im Landkreis Konstanz, Baden-Württemberg; flussabwärts:
 Sägekanal Buck, Kanal rechts der hier Zitenhauser Aach genannten Stockacher Aach in Zizenhausen, Stadt Stockach
 Sägekanal (Stockacher Aach), Kanal rechts der Stockacher Aach am Wohnplatz Sägewerk von Nenzingen, Gemeinde Orsingen-Nenzingen

Siehe auch:
 Sägebach